Mecking ist

der Familienname folgender Personen:
 Henrique da Costa Mecking (* 1952), brasilianischer Schachmeister und Geistlicher
 Ludwig Mecking (1879–1952), deutscher Geograph
 Sabine Mecking (* 1967), deutsche Historikerin
 Stefan Mecking (* 1966), deutscher Chemiker und Professor für Chemische Materialwissenschaft an der Universität Konstanz

ein Ortsname:
 Mecking (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern